Yasu (Fukuoka), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukuoka
Yasu (Kochi), een gemeente in de Japanse prefectuur Kochi
Yasu (Shiga), een stad in de Japanse prefectuur Shiga